Ло́гос (от  «мысль», «голос», «слово», «разум», «закон», «смысл», «понятие», «причина», «число», иуд.-арам.  [ˈmem(ə)rē]) — понятие древнегреческой философии, означающее одновременно «слово» (высказывание, речь) и «понятие» (суждение, смысл). Гераклит, впервые использовавший его в философском смысле и, по существу, отождествлявший его с огнём как основой всего (согласно Гераклиту, огонь является первоосновой мира (архэ) и его основным элементом или стойхейоном), называл «логосом» вечную и всеобщую необходимость.

Хотя в последующем значение этого понятия неоднократно изменялось, тем не менее, под логосом понимают наиболее глубинную, устойчивую и существенную структуру бытия, наиболее существенные закономерности мира.

В талмудическом иудаизме логосу соответствует мéмра () или мáамар () — «Логос», «Слово» как творческое начало слова Божьего.

В античной философии 
Понятие «Логос» было введено в греческую философию Гераклитом. Так как этот термин созвучен с житейским обозначением «слова», сказанного человеком, он использовал его чтобы иронически подчеркнуть огромную разницу между Логосом как законом бытия и человеческими речами. Космический логос (слово), говорит греческая философия, «обращается» к людям, которые, даже «услышав», неспособны его понять. В свете космического Логоса мир есть гармоничное целое. Однако обыденное человеческое сознание считает свой частный произвол выше «общего» законопорядка. Внутри этого всеединства «всё течёт», вещи и даже субстанции перетекают друг в друга согласно ритму взаимоперехода и законосообразностью. Но Логос остаётся равным себе. То есть картина мира, описанная Гераклитом, будучи динамичной, сохраняет стабильность и гармонию. И эта стабильность сохраняется в Логосе. Как утверждается в соответствующей статье БСЭ, учение Гераклита о Логосе схоже с учением Лао-цзы о дао.

У поздних греческих философов: натурфилософов, софистов, Платона и Аристотеля понятие «Логос» утрачивает онтологическое содержание. Однако позже стоицизм возвращается к понятию Логоса как единой всеобъемлющей мировой компоненте. Стоики описывают Логос как состоящую из тонкой материи (эфирно-огненную) душу космоса, обладающую совокупностью формо-создающих потенций (т. н. «семенных Логосов»). От них происходит «сотворение» вещей в инертной материи. Неоплатоники, развивая теорию Стоицизма, описывают Логос как эманации умопостигаемого мира, которые формируют чувственный мир.

Для классической античной философии Логос интерпретируется как «слово», которое принадлежит субстанции, но не личности, является формообразующим, но не воле-содержащим.

В учении Филона Александрийского 

Ко II веку нашей эры понятие «Логос» плотно вошло в сферу иудейских и христианских учений. Термин «Логос» был переосмыслен как слово личного и живого Бога, который «окликает» словом (Логосом) вещи и тем самым вызывает их из небытия. Для Филона Александрийского Логос — это образ Бога, как бы «второй Бог», посредник между потусторонностью Бога и посюсторонностью мира.

В христианстве 
В христианстве, в Евангелии от Иоанна (), и затем у отцов церкви, Логос (Слово) приобретает новый, собственно христианский смысл: Логос воплощается и вочеловечивается в Богочеловеке Иисусе Христе, родившемся от Богородицы. В христианском догмате о Троице Логос (Слово) или Сын Божий — это вторая ипостась (второе лицо) единого Бога — Троицы, который вместе с Богом Отцом и Богом Духом Святым сотворил видимый мир и невидимый мир. Логос вместе с Отцом и Духом Святым является не только Творцом всего мира, но и промыслителем о всём мире. Согласно догмату о Троице Логос вечно, без времени, непрерывно рождается от Бога-Отца; это — первое рождение Логоса. Второе рождение Логоса — это Его рождение во времени от Девы Марии. Логос (Слово) изначально единосущен Отцу и Святому Духу, то есть имеет, как и Они, божественную природу (сущность). После воплощения природа Логоса стала двойственной — одновременно и божественной, и человеческой.

В современной философии 
Понятие логоса, в силу богатства своего содержания, прочно вошло в категориальный аппарат философии различных направлений и использовалось в различных контекстах, в частности, Фихте, Гегелем, Флоренским, Эрном, Хайдеггером и другими философами. С одной стороны, Логос означает «мысль» и «слово» («слово, речь, если они искренни, суть та же „мысль“, но выпущенная наружу, на свободу»), а с другой стороны, — «смысл» (понятие, принцип, причина, основание) вещи или события.

У некоторых русских философов-идеалистов термин «Логос» употребляется для обозначения цельного и органического знания, для которого свойственно равновесие ума и сердца, наличие анализа и интуиции (Эрн, Флоренский).

Р. Бартом развита идея «логосферы» как вербально-дискурсивной сферы культуры, фиксирующей в языковом строе специфику ментальной и коммуникативной парадигм той или иной традиции, конституирующихся в зависимости от различного статуса по отношению к власти (энкратические и акратические языки).

См. также 
 Логорея
 Логика
 «Евангелие Истины»
 Апофансис
 Рита
 «Слово плоть бысть»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в связи с развитием греческого умозрения до эллинистической эпохи

Греческие философские термины
Имена христианского Бога
Концепции Бога
Метафизические теории